De 5 kilometer openwaterzwemmen voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2015 vond plaats op 25 juli 2015 in de Kazanka in Kazan.

Uitslag 

 DNS = Did not start </small>

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen 05